Петра Квітова була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.

Ана Іванович виграла титул, у фіналі перемігши Каролін Возняцкі з рахунком 6–2, 7–6(7–2). Це був 15-й і останній титул у кар'єрі Іванович.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw

Toray Pan Pacific Open Singles
2014